Муане

 Муане, Андре (1921—1993) — французский военный лётчик и политик.
 Муане, Луи (1768—1853) — французский учёный-изобретатель.